Чемпіонат Європи з футболу серед юнаків віком до 18 років 1980 року — пройшов у НДР з 16 по 25 травня. Переможцем стала збірна Англії, яка у фіналі перемогла збірну Польщі із рахунком 2:1.

Кваліфікація

Група 1

Інші матчі 

|}

Учасники 
 
  (господарі)

Груповий етап

Група А

Група В

Група С

Група D

Плей-оф

Півфінали

Матч за 3-є місце

Фінал

Збірні, що кваліфікувались на молодіжний ЧС 1981 

 (замінила збірну )

 (перемогла збірну )

Посилання 
 Результати на rsssf.com  

Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-19)
1980 у футболі
Міжнародні футбольні змагання у Німеччині